Алекса́ндр Ро́гов:
 Рогов, Александр Гаврилович (1855 — неизвестно) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Рогов, Александр Иванович (1935—1996) — советский и российский историк-славист.
 Рогов, Александр Максимович (1920—2000) — советский футболист, тренер.
 Рогов, Александр Михайлович (1940—2012) — советский хоккеист, нападающий.
 Рогов, Александр Николаевич (1956—2004) — советский спортсмен и тренер.
 Рогов, Александр Николаевич (род. 1981) — российский телевизионный ведущий, продюсер, актёр, стилист.
 Рогов, Александр Семёнович (1901—1992) — военный разведчик, генерал-майор.